Scheuch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Scheuch-Vötterle (* 1947), deutsche Musikverlegerin
 Clemens Scheuch (* 1980), deutsch-schweizerischer Musikverleger
 Erwin Scheuch (1928–2003), deutscher Soziologe
 Gerhard Scheuch (* 1955), deutscher Physiker
 Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (* 1959), hessische Politikerin (Linke)
 Heimo Scheuch (* 1966), österreichischer Manager
 Heinrich Schëuch (1864–1946), preußischer Generalleutnant und Kriegsminister
 Klaus Scheuch (* 1942), deutscher Arbeitsmediziner
 Kurt Scheuch (* 1967), österreichischer Politiker (FPÖ/BZÖ)
 Leonhard Scheuch (* 1938), schweizerisch-deutscher Musikverleger
 Manfred Scheuch (1929–2016), österreichischer Historiker und Chefredakteur
 Ottmar Scheuch (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Robert Scheuch (1896–1974), österreichischer Politiker (VdU/FPÖ)
 Ute Scheuch (* 1943), deutsche Medienwissenschaftlerin und Soziologin
 Uwe Scheuch (* 1969), österreichischer Politiker (FPÖ, früher BZÖ und FPK)

Weiteres:
 Scheuch Gruppe, österreichisches Anlagenbauunternehmen
 Der Scheuch, eine Figur des Zauberlandes, siehe Figuren des Zauberlandes #Scheuch